Millais ist der Familienname folgender Personen:

 Euphemia Chalmers Gray Millais (1828–1897), britische Briefeschreiberin, siehe Effie Gray
 John Everett Millais (1829–1896), britischer Maler
 John Guille Millais (1865–1931), britischer Maler